Pflege steht für:

 Pflege, Element der gesundheitlichen Versorgung und sozialen Absicherung
 Pflege (Zeitschrift), schweizerische pflegewissenschaftliche Fachzeitschrift (ab 1988)

als Kurzform:
 Altenpflege, Berufsfeld
 Gesundheits- und Krankenpflege, Berufsfeld
 Kinderkrankenpflege, Berufsfeld
 Körperpflege: Haut, Haare, Nägel, Zähne, Mund
 Landschaftspflege, Maßnahmen

Geografie:
 Pflege, historische Bezeichnung eines Amts- oder Verwaltungsbezirks, siehe Pfleger (Mittelalter)
 Pflege Coburg, historische Bezeichnung eines ostfränkischen Territoriums
 Pflege Dresden, historische Landschaft um Dresden
 Pflege Pirna, historische Landschaft um Pirna und in der Sächsischen Schweiz
 Großenhainer Pflege, Naturraum in Sachsen um Großenhain
 Lommatzscher Pflege, mittelsächsische Hügellandschaft nordwestlich von Meißen

Siehe auch:
 Vollzeitpflege (bei Pflegeeltern)
 Evangelische Stiftung Pflege Schönau (Heidelberg)

 Pfleger (Begriffsklärung)